Szwajcaria:
 Albula – dolina
 Albula – dawny okręg (Bezirk) w kantonie Gryzonia
 Albula – region w kantonie Gryzonia
 Albula – rzeka, dopływ Tylnego Renu
 Albula-Alpen – pasmo górskie w Alpach Retyckich
 Albula/Alvra – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Albula
 Albulapass – przełęcz górska w Alpach Retyckich

Włochy:
 Albula – dawna nazwa rzeki Tyber
 Albula – rzeka, dopływ Albegny
 Albula – rzeka, dopływ Aniene

Inne:
 Albula – rodzaj ryb z rodziny albulowatych
 albula (Albula vulpes) – gatunek ryby z rodzaju Albula
 Albula – kolej w Szwajcarii
 Albula – tunel w Szwajcarii